Die Saison 2005 der Volleyball-Weltliga war die 16. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 27. Mai und endete am 10. Juli. Brasilien gewann zum fünften Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppensieger sowie Gastgeber Serbien und Montenegro qualifizierten sich für die Finalrunde. In der Finalrunde gab es zunächst zwei Spiele. Die Gewinner trafen im Halbfinale auf die Verlierer des jeweils anderen Spiels.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 8. bis 10. Juli in Belgrad (Serbien und Montenegro) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2005
Weltliga
Sportsaison 2005